Razzia – sinonimo di saccheggio
 Razzia – film diretto da Werner Klingler
 Razzia – film diretto da Nabil Ayouch